Une showgirl est une danseuse ou une personne se donnant en spectacle sur une scène
 Showgirls est un film américain réalisé par Paul Verhoeven en 1995.
 Showgirl est une chanson de The Auteurs publiée sur l'album New Wave en 1993.